Садруддин Ага-хан (;
17 января 1933, Париж — 12 мая 2003, Бостон) — политический и общественный деятель. Сеид (считается прямым потомком пророка Мухаммеда через его двоюродного брата и зятя Али ибн Абу Талиба и его жену Фатиму (дочь Пророка)). Дядя Ага-хана IV.

Биография

Общий обзор жизни 
Садруддин Ага-хан родился в семье Его Королевского Высочества принца Ага-хана III (48-го имама мусульманской шиитской общины исмаилитов) и принцессы Андре Ага-хан (Андре Жозефины Каррон). Образование получил в Гарвардском университете. Праправнук Фетх Али-шаха, каджарского шахиншаха Персии.

Деятельность в международных общественных организациях 

В 1958 году — советник при ЮНЕСКО по афро-азиатским проблемам.

1959—1960 — помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

1961 — исполнительный секретарь Международного комитета действий по сохранению Нубии.

1962—1965 — заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

1965—1977 — Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

В 1977 году создал и возглавил экологические организации «Группа Бельрив» и «Фонд Бельрив», главная задача которых - защита окружающей среды, охрана природных ресурсов, соблюдение прав человека и животных. Основная деятельность сосредоточена на осуществлении проектов по внедрению новых технологий в сельский быт развивающихся стран, реализация программ по сохранению исчезающих видов животных, развитие сотрудничества в этой области; проведение общественных дискуссий по различным проблемам науки и общества.

С 1978 года — советник Генерального секретаря ООН.

С 1983 года — сопредседатель Независимой комиссии по международным гуманитарным проблемам.

С мая 1988 года — заместитель Генерального секретаря ООН — специальный координатор программ ООН по оказанию гуманитарной и экономической помощи Афганистану.

В 1990 году назначен Личным представителем Генерального секретаря ООН по гуманитарной помощи в зоне Ирако—кувейтского конфликта.

Член Американской академии искусств и наук (1991).

Личная жизнь 

27 августа 1957 года в Швейцарии сочетался браком с Ниной Шейлой Дьер (1930—1965), моделью, бывшей женой барона Ханса Генриха фон Тиссен-Борнемиса. Она приняла ислам и получила имя Ширин. У них не было детей и они развелись в 1962 году.

В ноябре 1972 года женился на Катерине Алее Берикетти Сёрсок (род. 1938, Александрия), у них не было детей. Воспитывал её детей от первого брака: Александра, Марка и Николаса Сёрсок.

Награды 
 Рыцарь-командор ордена Британской империи (Великобритания)
 Командор ордена Почётного легиона (Франция)
 Орден Святого Сильвестра (Ватикан)
 Орден Звезды Нила (Египет)

См. также 
 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Литература 
 Кто есть кто в мировой политике / Редкол.: Кравченко Л. П. (отв. ред.) и др. — М.: Политиздат, 1990. ISBN 5-250-00513-6

Ссылки 
 
 
 
 

Низариты
Верховные комиссары ООН по делам беженцев
Умершие от рака
Выпускники Гарвардского университета
Политики по алфавиту
Политики Ирана
Члены Американской академии искусств и наук
Почётные доктора Университета Тафтса